

Personnalités 

 Benedetto Innocenzo Alfieri (1699-1767), architecte italien ;
 Carmine Alfieri (né en 1943), parrain de la Camorra ;
 Cesare Alfieri di Sostegno (1799-1869), homme politique et un diplomate italien ;
 Edoardo Alfieri dit Dino (1886-1966), homme politique italien ;
 Enrichetta Alfieri (1891-1951), religieuse italienne, bienheureuse ;
 , représentant de l'école vénitienne d'escrime ;
 Giulio Alfieri (1924-2002), ingénieur automobile italien de l'équipe Maserati ;
 Pietro Alfieri (1801-1863), prêtre italien connu pour ses travaux en musicologie ;
 Vittorio Alfieri (1749-1803), poète, dramaturge et philosophe italien ; 
 Vittorio Luigi Alfieri, (1863-1918), militaire et ministre de la guerre italien.

Lieux 

 Magliano Alfieri, commune italienne de la province de Coni ;
 San Martino Alfieri, commune italienne de la province d'Asti.

Industrie automobile 
 Alfieri Maserati, un des sept frères Maserati
 Officine Alfieri Maserati, branche compétition de Maserati
 Maserati Alfieri, concept car du constructeur automobile Maserati
 Vittorio Alfieri, destroyer italien, lancé en 1936